Río Oka hace referencia a varios artículos:

 Río Oka (Vizcaya), en España.
 Río Oká, afluente del Volga, en Rusia.
 Río Oká (afluente del Angará), en Rusia.